Misdemeanor – gruppo musicale stoner rock svedese
Misdemeanor – album degli UFO del 1986
 Misdemeanor – album delle Misdemeanor del 2002